Kapapa bezeichnet mehrere Orte in Hawaii:

 Kāpapa, ein Kap im Osten der Insel Maui
 Kapapa Island, eine Insel vor Oʻahu
 Kāpapa Pali, ein Kliff auf Maui